Perseveranda est un nom propre d'origine espagnole qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Perseveranda est un prénom féminin désuet.

Perseveranda peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Perseveranda († vers 726), ou Persévérande ou Peccina ou Pecinna ou Pecine ou Pexine ou Pezaine ou Pézenne, d'origine espagnole, moniale à Tauriacus (aujourd'hui quartier de Sainte-Pezenne) en Poitou avec ses amies Macrine et Colomba, morte d'épuisement en voulant échapper à des pillards ; fêtée le 26 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Perseveranda So (°1956 - †2009), surnommée Persy, responsable pakistanaise de l'éducation à l'UNESCO, tuée par un bombardement de son hôtel.

Références